Kolumbusz Kristóf, felfedező (1451-1506)
Kolumbusz (keresztnév)
Columbus Orbital Facility, a Nemzetközi Űrállomás európai kutatómodulja

Lásd még 
Columbus